

Телесеріали 
 Слід (Росія) — російський кримінальний телесеріал, що розповідає про співробітників вигаданої спецслужби — Федеральної експертної служби (ФЕС), створеної в Москві в складі МВС Росії для боротьби зі злочинністю.
 Слід (Україна) —  український детективно-драматичний телесеріал, що розповідає про співробітників вигаданого спецагенства —  Особливої слідчої агенції (ОСА), що займається виключно особливо складними злочинами. Адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel.